Cerreta – antico villaggio nei pressi di Bobbio
 Cerreta Sant'Antonio – frazione del comune di Seravezza